György Mailáth ist der Name folgender Personen:

* György Mailáth (Politiker, 1786) (1786–1861), ungarischer Politiker, Landesrichter und Präsident des Magnatenhauses
 György Mailáth (Politiker, 1818) (1818–1883), ungarischer Politiker, Hofkanzler, Landesrichter und Präsident des Magnatenhauses